Электромагнитная индукция
 Электромагнитное излучение
 Электромагнитный импульс
 Электронные музыкальные инструменты
 Электронная модель изделия